

Zmarli 
 Amyntas III Macedoński,król macedoński